Woodland Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodland Hills (Kentucky)
Woodland Hills (Utah)
Woodland Hills (Los Angeles)